La Coupe Davis 2002 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 8 février au  dans différents lieux.

La Russie remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la France (tenante du titre) par trois victoires à deux. C'est la  à remporter la Coupe Davis.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2002 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 130 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 28 dans la "Zone Amérique",
 32 dans la "Zone Asie/Océanie",
 54 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
La Coupe Davis change de sponsor principal. Elle met fin à son partenariat avec NEC commencé en 1981, pour s'associer avec BNP Paribas.

Groupe mondial 

Le  au Palais omnisports de Paris-Bercy, la finale de la Coupe Davis oppose l'équipe de France à celle de la Russie. Cette édition de la Coupe Davis se dispute jusqu'au cinquième match de la finale. Le , décisif, oppose Paul-Henri Mathieu à Mikhail Youzhny, tous deux 20 ans.
Après  de jeu, le Français mène deux manches à zéro (6-3, 6-2). Mais le Russe se réveille et remporte le  6-3.
Le quatrième set voit Mathieu mener 4-2 puis passer à deux points du match à 5-4. Youzhny ne faiblit pas et remporte la manche 7-5. Le dernier set est remporté 6-4 par le Russe après que Mathieu eut débreaké pour revenir à 3 partout. C'est la première fois qu'une équipe remporte la coupe en remontant un handicap de 2 sets à 0 dans le cinquième match décisif.

À , après  de match, Youzhny l'emporte 3-6, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4, permettant ainsi à l'équipe de Russie de remporter l'épreuve pour la première fois, précipitamment félicitée par Boris Eltsine dégringolé aussitôt de la tribune.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2003.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 24 septembre 2001.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien que la Grande-Bretagne et la Suède se soient rencontrés pour la dernière fois en 1963, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2002 se joue entre la France et la Russie.

Barrages

Résumé
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2003. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 20 au 22 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2002 de l'ATP
 World Team Cup 2002
 Fed Cup 2002

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2002
Davis